Panay bezeichnet

 Panay (Insel), eine Insel der Philippinen 
 Panay (Capiz), eine Stadtgemeinde auf dieser Insel
 Panay (Fluss), der größte Fluss auf der Insel Panay
 
 Panay (Vulkan), Vulkan im Süden der philippinischen Hauptinsel Luzon

Siehe auch

 Panay-Vorfall
 Golf von Panay, Teil der Sulusee, Meeresgebiet südlich der Insel Panay